Eric Robinson (1878–?) – brytyjski piłkarz wodny
 Eric Gascoigne Robinson (1882–1965) – brytyjski admirał
 Eric Robinson (1891–1982) – południowoafrykański naukowiec, weterynarz
 Eric Robinson (1929–1981) – australijski polityk, poseł z okręgu McPherson
 Eric W. Robinson – amerykański historyk, specjalista od antycznej Grecji
 Eric Robinson (ur. 1953) – kanadyjski polityk
 Eric Robinson (1908–1974) – brytyjski kompozytor